Sayram, ville du Kazakhstan.
District de Sayram où se trouve la ville.
Le lac Sayram situé près des monts Tian en Chine.